Dorfkirche Klausdorf steht für:

 Dorfkirche Klausdorf (Schwentinental), Kirche in der Stadt Schwentinental, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Dorfkirche Klausdorf (Treuenbrietzen), Kirche in der Stadt Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg